Saros 141 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 19 mei 1613 t/m 13 juni 2857. Deze serie duurt 1244 jaar en 25 dagen, bevat 70 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 23 t/m 92.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus